

Codici 
 PKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Kaituma (Guyana)

Altro 
 PKM è una abbreviazione per Mitragliatore PK
 PKM, etichetta discografica indipendente